Por Olho de boi pode estar à procura de:

Botânica 

 Olho de boi - nome popular dado à flor da espécie Leucanthemum vulgare;
 Olho-de-boi - nome comum de Leucanthemum sylvaticum;
 Mucuna urens - planta do gênero Mucuna, cuja semente é conhecida popularmente por olho de boi.

Zoologia 

 Seriola lalandi - espécie de peixe chamado, entre outros nomes, de olho-de-boi

Outros 

 Olho de Boi (selo) - selo postal impresso por determinação do governo imperial brasileiro em 1843;
 Olho de Boi (álbum) - álbum musical do duo de violões brasileiro Duofel
 Olho de Boi (filme) - filme brasileiro dirigido por Hermanno Penna;
 Olho de Boi (ponte) - uma ponte em Portugal;
 Olho de Boi (Búzios) - praia de naturismo localizada em Búzios
 Olho de Boi (Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas) - localidade pertencente á freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas

Desambiguação